Naoki Mori (viroloog), omstreden Japans wetenschapper.
 Naoki Mori (1972), Japans voetballer.
 Naoki Mori (1977), Japans voetballer.